

Cinema 
 The Alps – documentario del 2007 diretto da Stephen Judson

Musica 
 The Alps – gruppo musicale inglese
 The Alps – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 Alps